Kilburger ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Kilburger (1830–1913), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Paul Kilburger (1863–1951), deutscher Architekt und Baubeamter